Jižní Alpy může být název více pohoří:

 Jižní Alpy (Evropa) – geologický podcelek Alp v Evropě
 Přímořské Alpy – pohoří v Západních Alpách
 Ligurské Alpy – pohoří v Západních Alpách
 Jižní vápencové Alpy – geologický podcelek ve Východních Alpách
 Jižní Alpy (Francie) – geografická jižní část Francouzských Alp ve Francii
 Jižní Alpy (Nový Zéland) – pohoří na Jižním ostrově Nového Zélandu
 Jižní Alpy (Japonsko) – pohoří v Japonsku